Феспе́сий или Теспе́сий  (; IV век) — известный учитель риторики и грамматики. Феспесий был родом из  Кесарии Палестинской, преподавал в Афинах, где и умер. Иероним Стридонский в своей книге «О знаменитых мужах» сообщает о том, что будучи молодыми людьми, у Феспесия учились вместе Григорий Богослов и Евзоий Кесарийский.

Григорий Богослов написал эпитафию на смерть Феспесия:

Примечания

Ссылки 
 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος  Ιστορία του ελληνικού έθνους - Τόμος β΄- 1862 σελ. 656
 Иероним Стридонский «О знаменитых мужах» 113. Евзой
 PG 38 col. 12
Ораторы Древней Греции